Mona Barthel era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in finale da Johanna Larsson, che si è imposta con il punteggio di 6-3, 7-62.

Teste di serie 

  Serena Williams (secondo turno, ritirata)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Barbora Strýcová (quarti di finale)
  Mona Barthel (finale)

  Carina Witthöft (primo turno) 
  Kateřina Siniaková (secondo turno) 
  Johanna Larsson (campionessa) 
  Tatjana Maria (primo turno)

Wildcard 

  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Susanne Celik (primo turno)

  Rebecca Peterson (quarti di finale)

Qualificate 

  Alizé Lim (secondo turno)
  Mandy Minella (primo turno)
  Ysaline Bonaventure (primo turno)

  Maryna Zanevs'ka (secondo turno) 
  Anett Kontaveit (primo turno) 
  Arantxa Rus (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2015
WTA Tour 2015